Osiecznica – rzeka, dopływ Warty

2 miejscowości w Polsce: 
 Osiecznica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica 
 Osiecznica – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie